Luca Nardi era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Jack Draper ha sconfitto Jay Clarke con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Antoine Hoang (primo turno)
  Jay Clarke (finale)
  Pavel Kotov (primo turno)

  Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno) 
  Denis Istomin (primo turno) 
  Kaichi Uchida (primo turno) 
  Jack Draper (campione)

Qualificati 

  Aldin Šetkić (primo turno)
  Gijs Brouwer (primo turno)
  Adrian Andreev (semifinale)

  Alexey Vatutin (primo turno) 
  Aidan McHugh (secondo turno) 
  Paul Jubb (quarti di finale)

Wildcard 

  Matteo Gigante (secondo turno)
  Luca Potenza (primo turno)

  Stefano Napolitano (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Forlì II 2022